Nikon F6 — однообъективная зеркальная камера, шестая (последняя из выпущенных) в серии профессиональных плёночных камер «Никон». Представлена в 2004 году, призвана заменить Nikon F5.

Корпус камеры изготовлен из магниевого сплава, при этом камера является пыле- и влагозащищённой. Корпус камеры разработан в ателье промышленного дизайна Джорджетто Джуджаро. Затвор выполнен из алюминиевого сплава и кевлара, выдерживает 150.000 срабатываний. Механика камеры разрабатывалась таким образом, чтобы снизить шум и вибрации при работе камеры.

Система автоматической фокусировки камеры построена на базе модуля MultiCAM-2000, позаимствованного у цифровой модели D2H, снабжена 11 зонами фокусировки, 9 из которых — на основе крестообразных датчиков. Имеет улучшенный 3D-матричный замер, который работает в том числе с объективами без встроенного микропроцессора (неавтофокусными), при их использовании расстояние до объекта съёмки не учитывается. В камеру встроена система i-TTL, позволяющая работать с тремя удалёнными группами вспышек Nikon Speedlight.
 
Камера имеет 4 режима протяжки плёнки:
 S — одиночный кадр;
 CL — 2 кадра/с;
 CH — 5 кадров/с (8 кадров/с при использовании батарейного блока MB−40);
 CS — тихий режим, скорость 1 кадр/с.

Обратная перемотка плёнки возможна как в автоматическом, так и в ручном режиме.

Камера имеет датирующую крышку, которая способна впечатывать дату и параметры съёмки как и на области кадра, так и в межкадровый промежуток. Кроме того, все данные о съёмке могут быть сохранены в текстовый файл и переданы в компьютер через специальный ридер MV−1.

Фокусировочные экраны 
 B — штатный, поставляется в комплекте с F6. Матовый с рамками для фокусировки. Предназначен для повседневного использования.
 U — матовый, линза Френеля с кругом 12 мм и рамками для фокусировки. Рекомендован для телеобъективов с фокусным расстоянием больше 200 мм.
 E — вариант　экрана B с горизонтальными и вертикальные линиями. Рекомендован для архитектурной съёмки.
 M — матовый с прозрачным кругом 5 мм, визиром и миллиметровой шкалой. Рекомендован для макросъёмки и астрофотографии. Экспозамер c этим экраном невозможен.
 J — матовый, линза Френеля с микропризменым кольцом диаметром 5 мм и кругом 12 мм. Рекомендован для обычной фотографии.
 A — матовый, линза Френеля с дальномером BriteView диаметром 5 мм. Рекомендован для обычной фотографии.
 L — такой же, как тип А, но дальномер наклонён под углом 45°. Рекомендован для обычной фотографии.

Интересные факты 
 Конкурирующий фотоаппарат Canon EOS-1V появился в 2000 году, «Кэнон» объявила её последней профессиональной плёночной зеркальной камерой. Nikon F6 появилась спустя 4 года после этого события, её пресс-релиз утверждал: «F6 сможет изменить взгляд других производителей на традиционные фотокамеры».
Камера Nikon F6 выпускалась до 2020 года.

Примечания

Ссылки 
Инструкция по эксплуатации Nikon F6

35-мм фотоаппараты
Системные камеры
Плёночные зеркальные фотоаппараты Nikon
Фотоаппараты, появившиеся в 2004 году